"Bleeding Me" é uma música do quarto álbum da banda de hard rock Godsmack, intitulado IV. A música foi escrita pelo vocalista Sully Erna.

Significado da música
Em uma entrevista para a XM Radio, o vocalista Sully Erna falou sobre a sua fama e como ele traiu a sua namorada por vários anos durante as turnês da banda. Ela decidiu continuar com ele, mas parecia que ela iria falar das traições a qualquer hora que eles brigassem. Sobre a música, ele comenta:

Durante a mesma entrevista, ele dá crédito a ela, dizendo que isso era uma "pílula difícil de engolir" para ela e ele a aprecia por ela tentar.

Ver também
Discografia de Godsmack

Referências

Canções gravadas por Godsmack
Canções de heavy metal
Singles de 2006